

Patronyme 
 François Antoine Vizzavona (1876-1961), photographe français, président de la Fédération nationale de la photographie.
 Paul Vizzavona (1881-1956), architecte français adepte de l'Art nouveau, actif à Bruxelles de 1904 à 1914.

Toponyme 
 Col de Vizzavona, un col du département français de la Corse entre Corte et Ajaccio.
 Vizzavona, un hameau de la commune française de Vivario (Haute-Corse).

Divers 
 Le Vizzavona, navire de la compagnie française Corsica Linea depuis .